Bagrationi Tinatini mingréliai fejedelemné (?–1680), III. Leó mingréliai fejedelem felesége, III. Sándor imereti király lánya
 Bagrationi Tinatini mingréliai fejedelemné (1678–1725), IV. Leó mingréliai fejedelem felesége, V. Bagrat imereti király lánya, az előbbi unokahúga